15-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл в 2002 году в венгерском городе Сегед.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарка

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2002 года 

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты Европы в Венгрии
Спорт в Венгрии в 2002 году
Международные спортивные соревнования в Сегеде
гребля на байдарках и каноэ